Crevedia, comune del distretto di Dâmbovița
Crevedia  Mare, comune del distretto di Giurgiu